Мото Гран-Прі Іспанії 2016 року, офіційна назва Gran Premio Red Bull de España — четвертий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 22-24 квітня 2016 року на трасі Херес, розташованій поруч з містом Херес-де-ла-Фронтера в Іспанії. Перший європейський етап сезону.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі в команді «Octo Pramac Yakhnich» травмованого Даніло Петруччі продовжив заміняти тест-пілот Ducati Мікеле Пірро.

Напередодні етапу сталася гучна подія у чемпіонаті — триразовий та чинний чемпіон світу Хорхе Лоренсо повідомив про свій перехід з наступного сезону в команду «Ducati Corse».

До початку Гран-Прі склалась ситуація, коли Марк Маркес, завдяки двом перемогам поспіль у попередніх гонках, зумів відірватись у загальному заліку від своїх переслідувачів на 21 очко, і у разі його успіху тут він би зробив серйозну заявку на чемпіонство. Натомість Валентіно Россі, через падіння в Аргентині, відставав від Маркеса вже на 33 очка, і у разі чергової невдачі повернутись у боротьбу за перше місце йому би вже було важко. І він підтвердив свій високий клас, здобувши перемогу, причому у самій гонці він стартував з поулу та проїхав найшвидше коло. Другим фінішував Лоренсо, а третім — Маркес.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
На етапі по вайлд-кард виступив італійський гонщик Федеріко Фуліньї.

Вже традиційно у цьому сезоні гонка в класі Moto2 пройшла досить рівно та прогнозовано: перша четвірка фінішерів склалась уже на другому колі гонки. Перемогу здобув лідер чемпіонату Сем Лоус, який стартував з поулу. Компанію йому на подіумі склали Йонас Фольгер та Алекс Рінс.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард стартували гонщики Давіде Піццолі та Енцо Булом (команда «Procercasa - 42 Motorsport»).

Сама гонка стала деякою мірою унікальною, адже її переможець Бред Біндер стартував з останньої, тридцять п'ятої позиції через дискваліфікацію — а відіграти такий гандикап не вдавалось ще жодному гонщику в історії MotoGP. До того ж, його перемога стала першою для гонщиків з ПАР за останні 35 років, з моменту тріумфу Джона Екеролда у гонці класу 350cc в Монці у 1981 році.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик стартував з піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Досягнення 
Перемога Бреда Біндера у класі Moto3 встановила або оновила одразу кілька досягнень в історії MotoGP:
 Всього лише втретє перемогу здобув гонщик, який стартував з останньої позиції. До цього так зробили Марк Маркес на Гран-Прі Португалії-2010 (стартував з 16-го місця після повторного запуску гонки) та Нобору Уеда на Гран-Прі Японії-1997 (стартував 31-им).
 Перемога Біндера стала першою для гонщиків з ПАР в «найлегшому» класі.
 Бред став першим неєвропейським гонщиком, який завоював 4 послідовні подіуми у чотирьох дебютних гонках сезону з часів тірумфу Томомі Манако в сезоні 1998.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Іспанії
2016
Іспанія